Khanda (anche traslitterato come Handa o Khanda) – fiume della Russia siberiana nordoccidentale
Khanda – spadona caratteristica della casta guerriera dei Rajput dell'India medievale
Khanda – simbolo del Sikhismo